Первомайское — село в Смоленском районе Алтайского края. Входит в состав Смоленского сельсовета (до 2011 г. административный центр Первомайского сельсовета).

География 
Расположено в 11 км к востоку от центра сельского поселения — села Смоленского на реке Поперечка.

История 
Основано в 1928 году крестьянами сел Смоленского и Катунского. В 1930 году село становится 2-м отделением зерносовхоза «Алтайский».

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 92 %.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Алтайский край)